Hydro :
 Hydro, ville de l'Oklahoma
 Hydro, épisode de la Saison 6 de Smallville

Voir aussi 
 Banque Hydro